Steinfurtbach bezeichnet:

 einen Ort im Landkreis Hildesheim, siehe Steinfurtbach (Ort)
 einen Nebenfluss der Selke, siehe Steinfurtbach (Selke)